Вальбона-де-лес-Монжес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 34,1 км². Население — 251 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Льейды